Ramiro Cortés puede corresponder a:

 Ramiro Cortés (1931-), baloncestista uruguayo;
 Ramiro Cortés (1931-2016), futbolista chileno.